Jan Pieter Bredius ist der Name folgender Personen:

* Jan Pieter Bredius (Politiker, 1811) (1811–1878), niederländischer Politiker
 Jan Pieter Bredius (Politiker, 1941) (1841–1886), niederländischer Politiker